Coco může být:

Coco (řeka) – středoamerická řeka
CoCo – japonská popová dívčí skupina
Coco (film, 2009) – francouzský film z roku 2009
Coco (film, 2017) – americký animovaný film z roku 2017

lidé
Coco Chanel, celým jménem Gabrielle Bonheur Chanel, přezdívaná Coco – francouzská módní návrhářka a podnikatelka
Francesco Coco, italský fotbalista